Le commandement des systèmes d'information et de communication (COMSIC) est une unité militaire de l'Armée de terre française.

Il est subordonné au commandement des forces terrestres.

Présentation 
Ce commandement, du niveau divisionnaire, est créé le  juillet 2016 dans le cadre du plan de réorganisation de l'Armée de terre nommé « Au contact ». Il succède à la brigade de transmissions et d'appui au commandement de Douai.

Le commandement des systèmes d'information et de communication est basé à Cesson-Sévigné, où se trouve aussi l'École des transmissions (ETRS).

Il a participé au défilé militaire du 14 juillet 2016.

En 2022 s'est déroulé la célébration des 80 ans de l'arme des transmissions, à cette occasion de nombreux évènements ont été organisés par le COMSIC. Une exposition photo était présente dans les Douves des Invalides à Paris.

Composition

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Brigade de transmissions et d'appui au commandement
 École des transmissions
 Organisation de l'Armée de terre française

Liens externes 
 Commandement SIC des forces sur le site du Ministère de la Défense.
 
  Restructurations du Ministère de la Défense - Principales mesures 2016 

Unité de commandement française
Unité ou formation militaire créée en 2016